Het woord parabool komt in verschillende betekenissen voor:

 parabool (wiskunde)
 parabool (stijlfiguur)